Spojení písmen D a G může mít různé významy:

DG 
 Generální ředitelství (Directorate-general) Evropské komise a dalších orgánů EU
 DG 307 undergroundová skupina
 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou
 SPZ černohorského města Danilovgrad

D.G. 
 Dei gratia, z Boží milosti (u panovnického titulu)

Dg. 
 Diagnóza 

Zkratky